Hofsee ist der Name von Seen in Deutschland:

in Bayern:
 Hofsee (Eggstätt), See in der Gemeinde Eggstätt im Landkreis Rosenheim 
 Hofsee (Markt Nordheim), See bei Wüstphül, Markt Nordheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim 

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Hofsee (Ankershagen), See in der Gemeinde Ankershagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Hofsee (Federow), See beim Ort Federow in der Gemeinde Kargow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
 Hofsee (Hohen Wangelin), See in der Gemeinde Hohen Wangelin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Hofsee (Kargow), See beim Ort Kargow in der gleichnamigen Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Hofsee (Langen Brütz), See in der Gemeinde Langen Brütz im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Hofsee (Leisten). See beim Ortsteil Leisten der Stadt Plau am See im Landkreis Ludwigslust-Parchim 
 Hofsee (Neu Gaarz), See in der Gemeinde Neu Gaarz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Hofsee (Rechlin), See in der Gemeinde Rechlin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Hofsee (Satow), See beim Ort Satow der Gemeinde Fünfseen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Hofsee (Speck), See beim Ort Speck in der Gemeinde Kargow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
 Hofsee (Zurow), See in der Gemeinde Zurow im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Hofsee, ein Becken des Woseriner Sees in der Gemeinde Borkow im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Siehe auch:
 Berghofsee